Влади́мир Ио́сифович Петвиашви́ли (12.09.1936 — 21.07.1993) — советский и российский физик, соавтор уравнения Кадомцева — Петвиашвили.

Биография 
Окончил Тбилисский государственный университет (1959) и аспирантуру. В 1963—1965 научный сотрудник Института физики им. Андроникашвили АН Грузинской ССР.

С 1965 г. работал в Курчатовском институте (Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова) и в МФТИ.

Кандидатская диссертация (1963) — «Некоторые вопросы теории слаботурбулентной плазмы».

Докторская диссертация (1978) — «Теория сильно нелинейных волн и солитонов в плазме».

Соавтор уравнения Кадомцева — Петвиашвили (1970).

Премия имени И. Е. Тамма 1992 года — за серию работ «Турбулентность и токовихревые структуры в плазме».

Публикации:
 Уединенные волны в плазме и атмосфере / В. И. Петвиашвили, О. А. Похотелов. — М. : Энергоатомиздат, 1989. — 198,[1] с. : ил.; 21 см; ISBN 5-283-03945-5 (В пер.)
 Определение электрического поля в ионосфере по данным вертикального зондирования [Текст] : (Направлена в сб. «Вариации ионосферы во время магнитосфер. возмущений») / В. И. Петвиашвили, Г. Н. Пушкова, Л. А. Юдович. — Москва : ИЗМИРАН, 1979. — 11 с. : граф.; 21 см. — (Препринт / АН СССР, Ин-т зем. магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн; № 7 (236)).
 Самофокусировка потенциальной дрейфовой волны [Текст] / В. И. Петвиашвили ; Ин-т атомной энергии им. И. В. Курчатова. — Москва : ИАЭ, 1976. — 7 с.; 28 см. — (Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова; ИАЭ-2688).

Дочь — Тинатин Петвиашвили (р. 1964), живёт на Кипре. Участница попытки угона Ту-134 в ноябре 1983 года.

Племянница — художница Русудан Петвиашвили (род. 1968).

Источники 
 Vladimir Iosifovich Petviashvili (September 12, 1936-July 21, 1993), Plasma Physics Report, Band 22, 1996, S. 699—700

Физики СССР
Физики России
Выпускники Тбилисского государственного университета
Сотрудники Курчатовского института
Лауреаты премии имени И. Е. Тамма